Позняк — белорусская, польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Позняк, Айвар (род. 1968) — латвийский футболист.
 
 
 Позняк, Алла Сергеевна (1936—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Позняк, Бронислав фон (1877—1953) — австро-германский пианист.
 
 Позняк, Дан Иванович (1939—2005) — советский боксёр, многократный чемпион Европы, олимпийский чемпион.
 Позняк, Дмитрий Михайлович (1842—1896) — писатель.
 Позняк, Зенон Станиславович (род. 1944) — белорусский политик националистической ориентации.
 Позняк, Эдуард Генрихович (1923—1993) — советский математик.
 Позняк, Ян Александрович (1887 — после октября 1939) — белорусский политик.

См. также 
 Позняк-Кочйигит, Ксения
 
 
 Позняки